Ballata popolare o semplicemente ballata – in letteratura, canzone narrativa di ampia diffusione popolare
 Ballata o canzone a ballo – in letteratura, forma poetica destinata al canto e alla danza
 Ballata – tipo di composizione musicale
 Power ballad – tipo di composizione musicale